Die Beachvolleyball-Weltmeisterschaft 2009 fand vom 26. Juni bis 5. Juli in Stavanger (Norwegen) statt. Die Wettbewerbe für Frauen und Männer wurden parallel ausgetragen. Es war die siebte offizielle WM. Bei den Männern wurden die Deutschen Julius Brink und Jonas Reckermann mit einem Sieg gegen das brasilianische Duo Harley/Alison als erste Europäer Weltmeister, nachdem sie im Halbfinale die Titelverteidiger Todd Rogers und Phil Dalhausser bezwungen hatten. Bei den Frauen setzten April Ross und Jennifer Kessy in Abwesenheit der Titelverteidigerinnen Walsh/May-Treanor die US-amerikanische Erfolgsserie fort. Im Endspiel setzten sie sich gegen die Brasilianerinnen Larissa França und Juliana Felisberta da Silva durch. Der deutsche Volleyballverband war insgesamt mit neun, Österreich mit fünf und die Schweiz mit sechs Teams vertreten.

Modus 
Bei den Frauen und Männern traten jeweils 48 Mannschaften an. Für beide Turniere wurden jeweils drei Wildcards vergeben. Davon profitierte unter anderem das deutsche Duo Lehmann/Sude. Die Spiele wurden am Hafen Vågen ausgetragen. Für die Turniersieger gab es pro Team jeweils 60.000 $ Preisgeld und 1000 Punkte für die Weltrangliste.

In zwölf Vorrunden-Gruppen spielten jeweils vier Mannschaften Jeder gegen Jeden um den Einzug in die Hauptrunde. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage einen Punkt. Bei Punktgleichheit zählte zuerst der direkte Vergleich und dann das Satzverhältnis. Die beiden besten Teams aus jeder Gruppe sowie die acht besten Gruppendritten erreichten die nächste Runde. Von dort an ging es im einfachen K.-o.-System weiter bis zum Finale.

Spielplan

Frauen

Gruppenspiele

Hauptrunde

Männer

Gruppenspiele

Hauptrunde

Weblinks 
Informationen der FIVB (englisch)

2009
Volleyballveranstaltung 2009
Sportveranstaltung in Stavanger
Volleyball (Norwegen)